Слободка () — село,
Слободковский сельский совет,
Козовский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6123086201. Население по переписи 2001 года составляло 660 человек.

Является административным центром Слободковского сельского совета, в который
не входят другие населённые пункты.

Географическое положение 
Село Слободка находится на левом берегу реки Высушка,
выше по течению на расстоянии в 3 км расположен пгт Козлов,
на противоположном берегу — село Городище.

История 
 1476 год — дата основания.
 В 1964 году переименовано в село Славное.
 В 1992 году восстановлено историческое название села.

Объекты социальной сферы 
 Клуб.
 Дом культуры.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания